

Geografia 
 Mornas – comune francese nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Águas Mornas – comune brasiliano nello Stato di Santa Catarina

Persone 
 Pierre-Olivier Mornas – attore francese